Castor Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Castor Lake (Kentucky)
 Castor Lake (Oklahoma)
 Castor Lake (Oregon)
 Castor Lake (Washington)